Mittelstetten (Landsberg am Lech), een plaats in de Duitse gemeente Landsberg am Lech in de deelstaat Beieren
 Mittelstetten (Opper-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Mittelstetten (Rain), een plaats in de Duitse gemeente Rain in de deelstaat Beieren
 Mittelstetten (Schwabmünchen), een plaats in de Duitse gemeente Schwabmünchen in de deelstaat Beieren
 Mittelstetten (Wörnitz), een plaats in de Duitse gemeente Wörnitz in de deelstaat Beieren